Het zeventiende wereldkampioenschap volleybal mannen vond plaats in Italië van 25 september tot en met 10 oktober 2010. Het kampioenschap is georganiseerd door de FIVB en er namen 24 landen aan deel die zich, behalve gastland Italië en regerend wereldkampioen Brazilië, via kwalificaties plaatsten. De kwalificaties voor het toernooi begonnen op 29 november 2008 en eindigden op 30 augustus 2009.

Brazilië werd voor de derde opeenvolgende maal wereldkampioen door in de finale Cuba met 3-0 (25-22, 25-12, 25-22) te verslaan.

Eindronde

Speelsteden en stadions

Deelname

Eerste ronde

Groep A 
De wedstrijden in deze groep zijn gespeeld in Milaan.

Groep B 
De wedstrijden in deze groep zijn gespeeld in Florence.

Groep C 
De wedstrijden in deze groep zijn gespeeld in Modena.

Groep D 
De wedstrijden in deze groep zijn gespeeld in Reggio Calabria.

Groep E 
De wedstrijden in deze groep zijn gespeeld in Turijn.

Groep F 
De wedstrijden in deze groep zijn gespeeld in Triëst.

Tweede ronde

Groep G 
De wedstrijden in deze groep zijn gespeeld in Catania.

Groep H 
De wedstrijden in deze groep zijn gespeeld in Milaan.

Groep I 
De wedstrijden in deze groep zijn gespeeld in Catania.

Groep L 
De wedstrijden in deze groep zijn gespeeld in Ancona.

Groep M 
De wedstrijden in deze groep zijn gespeeld in Milaan.

Groep N 
De wedstrijden in deze groep zijn gespeeld in Ancona.

Derde ronde

Groep O 
De wedstrijden in deze groep zijn gespeeld in Rome.

Groep P 
De wedstrijden in deze groep zijn gespeeld in Florence.

Groep Q 
De wedstrijden in deze groep zijn gespeeld in Florence.

Groep R 
De wedstrijden in deze groep zijn gespeeld in Rome.

Finale ronde

Kampioenschap 
Deze wedstrijden zijn gespeeld in Rome.

Vijfde tot achtste plaats 
Deze wedstrijden zijn gespeeld in Modena.

Negende tot twaalfde plaats 
Deze wedstrijden zijn gespeeld in Florence.

Eindrangschikking

Kwalificatie 

2010
Volleybal in 2010
volleybal
Volleybal in Italië